Barry Maguire – calciatore olandese
Bassett Maguire (1904-1991) – botanico statunitense
Chris Maguire – calciatore scozzese
Clare Maguire – cantautrice britannica
George Maguire – ballerino e attore britannico
Gregory Maguire – scrittore statunitense
Harry Maguire – calciatore inglese
Jim Maguire – ex cestista canadese
Martie Maguire – musicista statunitense
Michael Maguire – attore statunitense
Sean Maguire – attore e cantante britannico
Sean Maguire – calciatore irlandese
Sharon Maguire – regista britannica
Tobey Maguire – attore e produttore cinematografico statunitense